A Magány az a Supergirl televíziós sorozat tizenötödik része.

Cselekmény 
Kara a Magányos Erődbe utazik abban a reményben, hogy információt talál arról, hogyan lehet legyőzni Indigót, akit már korábban a Kryptonon bűnözőként elitéltek, és aki az interneten keresztül tud utazni. Időközben James és Lucy egy kereszteződést érnek el a kapcsolatukban.

Források 
A Magány epizód az Internet Movie Database-n

A Supergirl epizódjai